Cikancung kan syfta på följande platser:

Indonesien 

 Kecamatan Cikancung, distrikt, Jawa Barat, 
 Desa Cikancung, administrativ by, Jawa Barat, 

Robotskapade Indonesienförgreningar